Тейе — древнеегипетское имя.
 Французские коммуны:
 Тейе () — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Тейе () — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.
 Тейе () — коммуна во Франции, департамент Тарн.